Флитвуд:

Топоним 
 Флитвуд () — город в Англии, в графстве Ланкашир (см. Fleetwood ).
 Флитвуд () — один из городских центров города Суррей (:en:Fleetwood Town Centre)

Персоналии 
  — британский автогонщик, победитель Чемпионата Великобритании по подъёму на холм (2003, 2004).
  (род. 1990) — британская регбистка, обладатель Кубка мира (2014), чемпионка Шести Наций (2019), бронзовая медалистка по регби-7 Игр Содружества (2018).
  (ок. 1565 — ?) — английский юрист и политик, член Палаты общин от Эйлсбери (1589) и Уикома (1601—1611).
  (ок. 1667 — 1746) — британский политик, член Палаты общин от Престона (1708—1722).
  (1603—1683) — англиканский священник, провост Королевского колледжа Кембриджского университета (1660—1676), епископ Вустера (1675—1683).
  (до 1604 — после 1650) — английский политик, член Палаты общин от Вудстока (1625—1626).
  (1686—1745) — британский политик, шериф Бакингемшира (1709—1710), член Палаты общин от Бакингемшира (1713—1722).
  (1564—1620) — английский политик, член Палаты общин от Уикома(1586) и Тавистока (1604—1644), шериф Бакингемшира (1590—1591), сын Томаса Флитвуда.
  (1623—1672) — английский военный и политический деятель, член «Долгого парламента» (с 1647), член Второй палаты Кромвеля (с 1657), член суда на Карлом I.
  (род. 1958) — американский инженер, заведующий кафедрой электротехники и компьютерных наук Университета Вандербильта (с 2003), гроссмейстер ИЧКФ (с 2008).
 Флитвуд, Кейт (в замужестве — Флитвуд-Гулд; род. 1972) — британская актриса.
  (1840—1914) — американский военный деятель, участник Гражданской войны в США, обладатель Медали Почёта.
  (до 1589 — 1641) — английский политик, член Палаты общин от Хантингтона (1614), Уэстбери (1621), Лонсестона (1624), Ньютона (1625—1626), Нью-Вудстока (1628), член Короткого и Длинного парламентов от Хиндона.
  (род. 1970) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс».
 Флитвуд, Мик (настоящее имя — Майкл Джон Келлс Флитвуд; род. 1947) — британский и американский барабанщик.
  (род. 1986) — британский футболист.
  (1944—1995) — британская театральная и киноактриса, номинант на премию Лоренса Оливье в категориях «Актриса возобновлённой постановки» (1976, 1977) и «Актриса второго плана» (1978).
  (1517 или 1518 — 1570) — английский политик, член Палаты общин от Престона (1553) и Бакингемшира (1563), шериф Бакингемшира (1564—1565), отец шерифа Бакингемшира Джорджа Флитвуда.
  (ок. 1535 — 1594) — английский юрист и политик, член Палаты общин от Мальборо (1558), Ланкастера (1559, 1567) и Лондона (1572—1579, 1584—1585, 1586—1592), рекордер Лондона (1571—1591).
  (1563—1630) — английский политик, член Палаты общин от Престона (1584), Пула (1586), Бакингемшира (1604—1611, 1621—1622, 1628—1629), шериф Бакингемшира (1622—1623), сын рекордера Лондона Уильяма Флитвуда.
  (ок. 1603 — 1674) — английский политик, член Короткого парламента (1640) и «Парламента кавалеров» (с 1661) от Вудстока, сын Майлза Флитвуда.
  (1656—1723) — англиканский священник, епископ Сент-Асафа (1704—1708) и Или (с 1714).
  (1890—1949) — шведский метатель диска, участник летних Олимпийских игр 1908 и 1912 годов.
  (1868—1938) — американский политик, член Палаты представителей от штата Вермонт (1923—1925).
  (род. 1944) — британский писатель и художник, лауреат премии Джона Ллуэллина Риса газеты The Mail on Sunday (1974).
 Флитвуд, Чарльз (ок. 1618 — 1692) — английский генерал и политический деятель эпохи английской революции, сын Майлза Флитвуда.
  (ум. 1747) — управляющий театром «Друри-Лейн» (1734—1747).

  (1908—1971) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» в составе команды штата Виктория (1934, 1935, 1937).
  (1893—1965) — британский художник, член Королевской академии художеств (с 1956).
  (1801—1866) — британский политик, шериф Ланкашира (1830), член Палаты общин от Престона (1832—1847), основатель Флитвуда (графство Ланкашир).

Разное 
 «Флитвуд» — план США по массированной атомной бомбардировке СССР, разработанный в 1948 г. и предшествовавший плану «Дропшот».

См. также 
 Fleetwood Mac — британо-американская рок-группа.